Ayler est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert Ayler (1936-1970), saxophoniste américain ;
 Donald Ayler (1942-), trompettiste américain, frère d’Albert Ayler ;
 Ethel Ayler (1930-2018), actrice américaine ;

Patronyme anglais